Albany Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Albany Township (Arkansas)
 Albany Township (Illinois)
 Albany Township (Minnesota)
 Albany Township (Nebraska)
 Albany Township (Oklahoma)
 Albany Township (Berks County, Pennsylvania)
 Albany Township (Bradford County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 New Albany Township